Asterostegus är ett släkte av ormstjärnor. Asterostegus ingår i familjen Euryalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Asterostegus